Východní fronta může znamenat:
historie
 Východní fronta (první světová válka) 
 Východní fronta (druhá světová válka)

Související články 
 Západní fronta